Labunisjta (makedonska: Лабуништа, albanska: Labunishtë, Llabunisht) var en opština i Nordmakedonien. Den låg i det som nu är kommunen Opsjtina Struga, i den västra delen av landet, 110 kilometer sydväst om huvudstaden Skopje.

Omgivningarna runt Labunisjta är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Labunisjta är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Historiska indelningar i Nordmakedonien